Saint-Claude kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Claude-de-Diray, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Claude, Jura, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Guadeloupe 

 Saint-Claude, Guadeloupe – en ort och kommun

Kanada 

 Saint-Claude (kommun), Québec, Estrie,

Se även
 Saint Cloud

Robotskapade Guadeloupeförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar